Se også 648 (tal)

Begivenheder

Født 
 Kejser Kōbun, Kejser af Japan

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
48
Artikler om enkelte år